Andrea Mangiante – pallanuotista italiano
 Angelo Mangiante – ex tennista e giornalista italiano
 Giovanni Mangiante – ginnasta italiano
 Lorenzo Mangiante – ginnasta italiano